

Persone 
 Álvaro Rodríguez Ros, meglio conosciuto come Alvarito (1936-2018) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Andrea Ros (1993) – attrice spagnola
 Daniel Ros Gómez (1993) – taekwondoka spagnolo
 Edmundo Ros (1910-2011) – cantante, arrangiatore e direttore d'orchestra trinidadiano naturalizzato britannico
 Ernesto Ros (1952-2022) – pugile italiano della categoria dei pesi medi
 Giuseppe Ros, detto Bepi (1942-2022) – pugile italiano della categoria dei pesi massimi
 Guido Ros (1897–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Ileana Ros-Lehtinen, nata Ileana Ros y Adato (1952) – politica statunitense
 Javier Ros, noto come Javi Ros (1990) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Mainart Ros, o Maenard Ros (...–...) – trovatore o forse joglar occitano attivo nella prima metà del XIII secolo
 Riccardo Ros (1985) – arbitro di calcio italiano

Geografia 
 Roś – lago della Polonia
 Ros – fiume dell'Ucraina, tributario del Dnepr

Sigle 
 Raggruppamento Operativo Speciale – reparto dell'Arma dei Carabinieri
 Rules of Survival – videogioco
 Rapporto di Onda Stazionaria – parametro usato in radiotecnica che indica il rapporto tra il valore massimo e il valore minimo del modulo della tensione lungo una linea di trasmissione
 Reacting Oxygen Species – specie reattive dell'ossigeno, tipologia di radicali liberi
 Reparti i Operacioneve Speciale – forze speciali albanesi
 Return On Sales – indice usato in economia aziendale
 Rugged Operating System – sistema operativo di RuggedCom
 Robot Operating System – piattaforma robotica open source sviluppata da Willow Garage e dall'Università di Stanford
 Rapporto di onda stazionaria – radiocomunicazioni

Codici 
ROS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rosario (Argentina)
ROS – codice ISO 3166-2:RU dell'Oblast' di Rostov (Russia)